Осиновая Гора — название населённых пунктов в России:

 Осиновая Гора — деревня в Чернушинском районе Пермского края, упразднен в 2022 г.
 Осиновая Гора — село в Ленинском районе Тульской области.